Evropsko prvenstvo v košarki 2009  je kar šestintrideseto tekmovanje po vrsti, ki se pod imenom evropsko prvenstvo v košarki pod okriljem košarkarske organizacije FIBA prireja vse od leta 1935. Tokratna prirediteljica, Poljska je gostiteljica že drugič, prvič je bilo leta 1963. Na turnir, ki je trajal od 7. do 20. septembra se je uvrstilo 16 državnih reprezentanc.
Naslova prvaka se je prvič veselila Španija, ki je v finalu porazila moštvo Srbije z 85-63. V obračunu za tretje mesto je Grčija tesno premagala Slovenijo z rezultatom 57-56. Poraženki turnirja sta bili Litva, ki se sploh ni uvrstila v četrtfinale in Francija, ki je sicer osvojila končno peto mesto, toda od devetih tekem izgubila eno samo, ravno odločilno tekmo v četrtfinalu in ostala brez boja za kolajne. Za MVP, najboljšega igralca prvenstva je bil imenovan Španec Pau Gasol.

Prizorišča 
Mesta in dvorane

Udeleženci turnirja

Tekmovanje 
Sistem tekmovanja je tak, da se 16 moštev pomeri najprej v skupinskem delu s po štiri ekipe v vsaki posamezni skupini. Moštva v skupinah odigrajo tekme po načelu vsak z vsakim, brez nadaljnje uvrstitve ostane zadnjeuvrščeni. Sledi povezava naprej uvrščenih ekip iz dveh skupin v eno, da nastaneta dve novi. Tako se iz prvih dveh skupin, A in B ustanovi novo - »E«, podobno iz C in D v »F«. V novi skupini se moštva pomerijo s tistimi s katerim še niso igrala, pomembno pa je, da zmagovalna moštva iz prvega skupinskega dela prenesejo točke dobljene na tekmah proti moštvom, ki so se tudi uvrstila naprej. V nadaljnji del se uvrstijo štiri prvo uvrščena moštva po sistemu bolje uvrščeni iz ene skupine proti slabšim iz druge. Tako se dve moštvi, ki sta se pomerili med seboj v skupinskem delu ne moreta zopet srečati pred zadnjimi dvoboji za posamezna mesta. Drugi del tekmovanja, začne se s četrtfinalom, se igra na izločanje ekip. Zmagovalne štiri ekipe gredo v nadaljnji boj za najvišja mesta, v polfinale, poražencem preostanejo le spopadi za nižje uvrščena mesta.

Skupina A 

Legenda: Z - število zmag, P - število porazov, DK - št. danih košev, PK - št. prejetih košev, R - razlika med doseženimi in prejetimi koši, MZ - medsebojna razlika med moštvi z istim številom točk, pridodan še količnik

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Drugi del

Skupina E

Skupina F

Izločilni boji

Za peto mesto

Četrtfinalni dvoboji

Tekme za uvrstitve med 5. in 8. mesto

Polfinale

Tekma za sedmo mesto

Tekma za peto mesto

Tekma za tretje mesto

Finale 
{{basketballbox||bg=#ffffd0|date=20. september |place=Spodek, Katowice |time= 21:15 |report=Reportaža
|teamA=  Španija |scoreA=85
|teamB= Srbija |scoreB=63
|Q1=24–14|Q2=28–15|Q3=15–15|Q4=18–19| points1= P. Gasol 18 |points2= Tripković & Veličković 15
| rebounds1= P. Gasol 11 |rebounds2= Veličković 5
| assist1= Garbajosa 4 |assist2= Krstić 3
| attendance=11,000
| referee=Romualdas Brazauskas (Litva), Shmuel Bachar (Izrael)
}}

 Končna razvrstitev Španija, Srbija, Grčija, Slovenija, Francija, in Hrvaška so se uvrstile na SP - Turčija, 2010 .Turčija''' pa je uvrščena neposredno kot gostiteljica tekmovanja.

Izbrana prva peterka prvenstva 
Sledeči posamezniki so bili izbrani v najboljšo peterko prvenstva:
Moštvo:

BO —  Vasileios Spanoulis
BR —  Miloš Teodosić
K —  Rudy Fernandez
KC —  Erazem Lorbek
C —  Pau Gasol (MVP)

Moštva polfinalistov 

 1.  Španija: Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Víctor Claver, Rudy Fernández, Jorge Garbajosa, Sergio Llull, Carlos Cabezas, Ricky Rubio, Felipe Reyes, Marc Gasol, Raúl López, Álex Mumbrú (Trener:  Sergio Scariolo)

 2.  Srbija: Miloš Teodosić, Stefan Marković, Bojan Popović, Uroš Tripković, Ivan Paunić, Milenko Tepić, Nemanja Bjelica, Novica Veličković, Milan Mačvan, Nenad Krstić, Kosta Perović, Miroslav Raduljica (Trener:  Dušan Ivković)

 3.  Grčija: Nick Calathes, Ioannis Kalampokis, Vasileios Spanoulis, Efstratios Perperoglou, Nikolaos Zisis, Georgios Printezis, Konstantinos Kaimakoglou, Antonios Fotsis, Kostas Koufos, Ioannis Bourousis, Sofoklis Schortsanitis, Andreas Glyniadakis (Trener:  Jonas Kazlauskas)

 4.  Slovenija: Jaka Lakovič, Goran Dragić, Domen Lorbek, Samo Udrih, Jaka Klobučar, Boštjan Nachbar, Goran Jagodnik, Uroš Slokar, Jurica Golemac, Matjaž Smodiš, Erazem Lorbek, Primož Brezec (Trener:  Jure Zdovc)

Statistika 
Opomba: v statistiki so le igralci, ki so odigrali najmanj pet tekem na turnirju.

Točke

Skoki

Asistence

Ukradene žoge

Blokade

Igralna minutaža

Legenda:
T - število odigranih tekem igralca, Pov. - povprečje na eno tekmo, As. - asistence, Uk. - ukradenih žog, Min. - Minute

Moštvena statistika 

Ekipe z največ doseženimi točkami na tekmo 

Ekipe z najmanj prejetimi točkami na tekmo

Legenda: PTN - prejetih točk na tekmo 

Skok

Legenda: SNT - skokov na tekmo

Asistence

Legenda: ANT - število asistenc na tekmo 

Število ukradenih žog

Blokade

Legenda: BNT - število blokad na tekmo

Reference

Zunanje povezave 
(Angleščina)
 EuroBasket 2009  - uradna stran prvenstva

 
2009
2009 v športu
Športne prireditve na Poljskem